Колфакс има више значења:
 Округ Колфакс (Небраска)
 Округ Колфакс (Нови Мексико)
 Колфакс (Ајова)
 Колфакс (Вашингтон)
 Колфакс (Калифорнија)
 Колфакс (Висконсин)
 Колфакс (Илиноис)
 Колфакс (Индијана)
 Колфакс (Луизијана)
 Колфакс (Северна Дакота)